Grmen (bulgariska: Гърмен) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Grmen och regionen Blagoevgrad, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Grmen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Grmen är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Grmen. Närmaste större samhälle är Gotse Deltjev,  km sydväst om Grmen.

Trakten runt Grmen består till största delen av jordbruksmark. Runt Grmen är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Blagoevgrad (region)